

Geografia 
Antartide
 Grimsley Peaks – montagne
 Monte Grimsley – montagna
Stati Uniti d'America
 Grimsley – comunità non incorporata del Tennessee

Persone 
 Chet Grimsley – giocatore di football americano statunitense
 Crawford Grimsley – pugile e kickboxer statunitense
 Denise Grimsley – politica statunitense
 Greer Grimsley – cantante statunitense
 Jack Grimsley – direttore d'orchestra e compositore australiano
 Jason Grimsley – giocatore di baseball statunitense
 Jim Grimsley – scrittore statunitense
 John Grimsley – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Ross Grimsley